Fagotrofizm − sposób odżywiania się organizmów polegający na pobieraniu składników odżywczych z martwej materii organicznej. Przykładem organizmów fagotroficznych mogą być śluzowce.

Strategie pokarmowe